Murat è uno sceneggiato televisivo del 1975.

Trama

Note